Abadan (o Abadán) puede referirse a:

 Abadán, ciudad de Irán.
 Abadán (isla), isla de Irán.
 Abadan (Turkmenistán), ciudad de Turkmenistán.
 Sitio de Abadán, batalla de la guerra Irán-Irak.